Kälktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kälktjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (13,2 ha)
Kälktjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Kälktjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Kälktjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Kälktjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Kälktjärnarna, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kälktjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn